Te de Europa puede referirse a:
 El nombre común de la planta Chenopodium ambrosioides; 
 El nombre común de la planta Veronica hederifolia; o
 El nombre común de la planta '''''Veronica officinalis.